JAS steht für:

 Jakt, Attack och Spaning, Typbezeichnung schwedischer Kampfflugzeuge, siehe Saab 39
 Japan Air System, ehemalige drittgrößte japanische Fluggesellschaft
 Japan Airship Services, Tochterfirma der Japan Airlines, betreibt Luftschiffe
 JAS Speedkits, britischer Automobilhersteller
 Jasper County/Bell Field, Flughafen in Jasper, Texas, USA nach dem IATA-Code
 Journal of the Atmospheric Sciences, wissenschaftliches Magazin
 Judge Advocate Support, Abteilung des Judge Advocate General’s Corps

Jas steht für:
 Jas, französische Gemeinde im Département Loire
 (5250) Jas, Asteroid des Hauptgürtels

Jas ist der Familienname folgender Personen:
 Mona Jas (* 1963), deutsche Künstlerin

jas steht für:
 Neukaledonien-Javanisch (ISO-639-3-Code), Dialekt der javanischen Sprache auf Neukaledonien und angrenzenden Inseln

Abkürzung